

Persone
 Dumitru Macri – calciatore e allenatore di calcio rumeno
 Francesco Macri –  imprenditore italiano
 Lucas Macri – astronomo statunitense
 Mauricio Macri – imprenditore e politico argentino
 Nicolás López Macri – calciatore argentino

Pagine correlate
Macrì